Артур Джеральдин Уэлсли, граф Морнингтон (род. 31 января 1978 в районе Паддингтон, Лондон) — английский дворянин, наследник герцогского титула Веллингтон.

Титулы: граф Морнингтон (с рождения по настоящее время).

Биография 
Старший сын Артура Чарльза Уэлсли (род. 1945), 9-го герцога Веллингтона (с 2014), и принцессы Антонии Прусской (род. 1955). По материнской линии внук принца Фридриха Прусского и праправнук последнего германского императора Вильгельма II. В качестве потомка королевы Великобритании Виктории он имеет право на наследование британского престола.

Он получил образование в Итонском колледже и позднее колледже Крайст-Чёрч в Оксфорде в 1996 году.

4 июня 2005 года он женился на визажисте и фотомодели Джемме Кидд (род. 20 сентября 1974), дочери бизнесмена Джона Кидда (род. 1944) и Венди Мадлен Ходж (род. 1941), дочери баронета Джона Роуланда Ходжа (1913—1995). По отцовской линии она является правнучкой лорда Бивербрука. Свадьба состоялась в церкви Сент-Джеймс на острове Барбадос. После замужества Джемма получила титул графини Морнингтон.

Уэлсли являются англо-ирландским аристократическим родом. Граф Морнингтон и его жена объявили, что ожидают близнецов в январе 2010 года. Леди Дуро родила девочку леди Мэй Мадлен и мальчика Артура Дарси, виконта Уэлсли. Близнецы родились 4 января 2010 года в госпитале Челси и Вестминстер. Их третий ребёнок, достопочтненный Альфред Уэлси, родился 10 декабря 2014 года.

После смерти деда в 2014 году граф Морнингтон сохранил свой титул вежливости, отказавшись использовать более высокий титул маркиза Дуро.

Граф Морнингтон и только его сыновья имеют право на наследование титула герцога Веллингтона и князя Ватерлоо, в то время как он и все его дети имеют право на наследование герцогства Сьюдад-Родриго.

16 августа 2020 года объявлено о разводе графа и графини Морнингтон.

Титулы 
 31 января 1978 — настоящее время — граф Морнингтон

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Jemma Kidd’s husband becomes heir apparent to the Duke of Wellington after his grandfather dies six months before 200th anniversary of Waterloo
 Arthur Gerald Wellesley, Marquess of Douro, thepeerage.com

Артур
Выпускники Итона